Furlow ist der Familienname folgender Personen:

 Allen J. Furlow (1890–1954), US-amerikanischer Politiker
 George W. Furlow (1893–1959), US-amerikanischer Soldat, Träger des Distinguished Service Cross
 Terry Furlow (1954–1980), US-amerikanischer Basketballspieler